Bob Sharples ist der Name folgender Personen:

 Robert Sharples (1913–1987), britischer Dirigent, Komponist und Bandleader
 Robert W. Sharples (1949–2010), britischer Klassischer Philologe